Il singolare del torneo di tennis Challenger DCNS de Cherbourg 1991, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Jeremy Bates che ha battuto in finale Byron Black 7-5, 1-6, 7-6.

Teste di serie

 Byron Black (finale)
 Jeremy Bates (Campione)
 Thierry Guardiola (secondo turno)
 Stéphane Simian (primo turno)

 Olivier Soules (semifinali)
 Thomas Buchmayer (primo turno)
 Yahiya Doumbia (secondo turno)
 Lan Bale (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Challenger DCNS de Cherbourg 1991